Фоксман () — английская фамилия. Известные носители:

 Фоксман, Авраам (род. 1940) — американский правозащитник.
 Фоксман, Бетси (род. 1955) — американский эпидемиолог.